Чифарелли () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Чифарелли, Доминик (род. 1979) — канадский гитарист.
 Чифарелли, Лючия (род. 1970) — американская певица итальянского происхождения.